Јелачићи могу бити:

 Јелачићи (Вишеград), насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Јелачићи (Шековићи), насељено мјесто у општини Шековићи, Република Српска, БиХ
 Јелачићи (Кладањ), насељено мјесто у општини Кладањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Јелачићи (Јабланица), насељено мјесто у општини Јабланица, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Јелачићи (Трново), насељено мјесто у општини Кладањ, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ